George Westinghouse — empresário e engenheiro, pioneiros da indústria da eletricidade 
Westinghouse Electric Corporation

Desambiguações de topônimos